«Си́риус» () — шведский футбольный клуб из города Уппсала, в настоящий момент выступает в Аллсвенскан, высшем по силе дивизионе Швеции. Клуб основан в 1907 году, домашние матчи проводит на стадионе «Студентернас», вмещающем 10 000 зрителей.

История 
В высшем дивизионе чемпионата Швеции «Сириус», в период с 1969 по 1974 годы провёл в общей сложности 3 сезона, лучшими из которых стали сезоны 1969 и 1973, когда он становился двенадцатым в итоговой таблице чемпионата. Футбольная команда является частью спортивного клуба «Сириус», в котором кроме того есть команда по хоккею с мячом, одна из сильнейших в мире.

В 2016 году «Сириус» выиграл Суперэттан и спустя много лет вернулся в Аллсвенскан.

В 2017 году «Сириус» занял 7-е место в Аллсвенскан.

Достижения 
Суперэттан
  Победитель (1): 2016

Дивизион 1
  Победитель (1): 2013
  Серебряный призёр (2): 2006, 2010

Статистика выступлений с 2001 года

Состав 
По состоянию на 10 февраля 2023 года. Источник: Список игроков на официальном сайте клуба

Трансферы. Зима 2022/2023

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды.

Известные игроки 
  Анатолий Пономарёв
  Вадим Евтушенко
  Александер Герндт
  Роланд Грип
  Сигге Парлинг
  Клебер Сааренпяя
  Никлас Сандберг
  Ханс Селандер
  Лейф Эрикссон

Известные тренеры 
  Алан Болл
  Магнус Перссон

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на foot.dk